Борис Петрович Богосло́вский (23 июня 1883, Орловская губерния, Российская империя — 18 июля 1920, Омск, РСФСР) — русский военный деятель. Участник Первой мировой войны, подполковник Российской императорской армии (1916), полковник армии Российской республики (1917). После Октябрьской революции некоторое время служил в Красной армии. Был командующим 3-й армией Восточного фронта. В конце июля 1918 года перешёл на сторону Белого движения. Служил на должности начальника штаба Восточного отряда Радолы Гайды, в декабре 1918 года был произведён в генерал-майоры и назначен временно исправляющим должность командующего Сибирской армией. В декабре 1919 года занял должность начальника штаба Восточного фронта. Затем вновь перешёл на сторону Красной армии (по другой версии, был пленён), но был арестован и 18 июля 1920 года расстрелян.

Биография

Происхождение и довоенная служба 
Борис Петрович Богословский родился 23 июня 1883 года в Орловской губернии. Его отец был врачом, имел чин надворного советника и принадлежал к числу личных почётных граждан Калужской губернии.

В 1900 году Борис Богословский окончил курс наук в Орловском Бахтина кадетском корпусе, после чего 30 августа того же года поступил на службу в Михайловское артиллерийское училище как юнкер рядового звания. 8 мая 1901 года получил звание унтер-офицера, а 9 апреля 1902 года — звание портупей-юнкера. 10 августа 1902 года был произведён в офицерский чин подпоручика и назначен на службу во 2-ю гренадерскую артиллерийскую бригаду (расквартированную в Павловской Слободе), 23 августа зачислен в списки 6-й батареи. Получив 20 августа отпуск на 28 дней, прибыл в бригаду 19 сентября. С 29 октября по 1 декабря 1902 года занимал должность делопроизводителя 6-й батареи.

В 1903 году окончил артиллерийское училище по 1-му разряду. С 17 февраля по 19 марта 1903 года временно заведовал лазаретом 2-й артиллерийской бригады, после чего был утверждён в этой должности и занимал её на протяжении года. 3 октября прикомандирован к управлению бригады для письменных занятий и с 21 октября по 5 декабря временно исправлял должность бригадного адъютанта. 20 марта 1904 года освобождён от должности заведующего бригадным лазаретом и в тот же день назначен делопроизводителем батареи и заведующим учебной кузницей. 18 декабря отчислен от должности делопроизводителя и до 30 сентября 1905 года занимал должность второго старшего офицера 6-й батареи; на протяжении части этого периода, с 16 марта по 18 июля 1905 года, был заведующим хозяйством батареи. 21 августа 1905 года произведён в поручики, со старшинством с 13 августа 1905 года.

30 сентября 1905 года Богословский был отчислен от должности второго старшего офицера 6-й батареи и уже на следующий день стал помощником заведующего бригадной учебной командой; в этой роли он оставался до 31 марта следующего года. С 5 октября 1905 по 1 ноября 1907 года занимал должность заведующего ремонтной конюшни. 7 декабря 1905 года назначен адъютантом 1-го дивизиона и переведён из 6-й батареи в 1-ю. 24 августа 1906 года оставил пост адъютанта 1-го дивизиона и был назначен бригадным казначеем. 7 августа 1907 года назначен заведующим бригадными банями, а 1 декабря того же года — вторым старшим офицером 3-й батареи (одновременно продолжая исполнять должность бригадного казначея).

В начале марта 1908 года в штабе Московского военного округа поручик Богословский проходил предварительный экзамен в Николаевскую военную академию. Вернувшись в часть, 1 июня занял должность заведующего хозяйством 3-й батареи, 6 сентября стал членом бригадного суда, а с 9 по 30 сентября временно принял на себя командование батареей.

20 августа 1909 года Богословский был вновь командирован в Николаевскую академию Генерального штаба, на сей раз для держания экзамена на поступление в академию. 1 сентября произведён в штабс-капитаны, со старшинством с 13 августа 1909 года. Обучение в академии проходил с октября 1909 по май 1912 года и по его завершении был отчислен от академии в свою часть, куда прибыл 14 июня. В день прибытия был назначен первым старшим офицером 4-й батареи.

21 марта 1913 года причислен к Генеральному штабу и прикомандирован для подготовки к службе в нём к штабу Московского военного округа; через месяц прикомандирован к штабу 25-го армейского корпуса. Приказом по Генеральному штабу прикомандирован сроком на один год к 12-му гренадерскому Астраханскому полку для командования ротой в рамках строевого ценза. Прибыв в полк 1 октября 1913 года, с 12 октября командовал 2-й ротой. В марте и мае 1914 года находился в командировках с секретными поручениями, в апреле — в корпусной полевой поездке.

Участие в Первой мировой войне 
17 июля 1914 года после объявления мобилизации Богословский был направлен к штатному месту службы в 25-м корпусе. 2 августа 1914 года вместе со своим корпусом отправился в поход в Восточную Пруссию и в дальнейшем участвовал во всех боевых действиях этого корпуса на протяжении следующего года. 16 ноября 1914 года получил чин капитана (со старшинством с 13 августа 1911 года), с этого же дня — обер-офицер для поручений при штабе 25-го корпуса с переводом в Генеральный штаб. Высочайшим приказом от 20 декабря назначен старшим адъютантом штаба корпуса. В начале осени 1915 года Богословский был допущен к исправлению должности штаб-офицера для поручений при штабе 4-й армии, в которой был официально утверждён 15 августа следующего года. В этот же день произведён в подполковники, со старшинством с 6 декабря 1915 года. Высочайшим указом от 16 августа награждён Георгиевским оружием. Награды Богословский был удостоен за решительные действия в период с 6 по 9 июля 1915 года, когда с опасностью для жизни остановил продвижение неприятельских войск у деревни Эгерсдорф. В силу занимаемой должности Богословский направлялся в командировки в другие войсковые части. Во время одной из таких поездок (в 10-й армейский корпус) 25 сентября 1916 года при переходе с одного наблюдательного пункта на другой он был контужен близким разрывом вражеского снаряда.

С середины ноября 1916 года Богословский временно исправлял должность старшего адъютанта разведывательного отделения штаба 4-й армии (с 30 января 1917 года постоянная должность). 3 декабря 1916 года вступил с русскими войсками на территорию Румынии. 21 октября 1917 года приказом Временного правительства назначен на должности штаб-офицера и заведующего обучающимися Николаевской академии Генерального штаба, а к концу года стал адъюнктом начальника Николаевской военной академии А. И. Андогского. 6 декабря 1917 года был произведён в полковники.

Участие в Гражданской войне

В Красной армии 
С января по июль 1918 года Богословский оставался заведующим слушателями академии Генерального штаба и преподавал ряд предметов (тактику,  и ). Пользовался уважением как у учащихся академии, так и у её преподавателей. В феврале 1918 года Богословский поступил на службу в Рабоче-крестьянскую Красную армию, где ему было предложено сформировать генерал-квартирмейстерскую часть штаба Петроградского военного округа. После формирования этой части Борис Богословский был назначен её начальником, но уже 17 апреля 1918 года его направили в Екатеринбург в распоряжение начальника академии Генерального штаба (академия была перебазирована в Екатеринбург в марте). 20 июля Богословский был назначен командующим вновь созданной 3-й армией (вступил в должность 23 июля), которая воевала на Восточном фронте РККА.

В Белой армии 
В ночь с 23 на 24 июля 1918 года Богословский покинул расположение штаба 3-й армии и перешел к белым, прихватив оперативные документы. Уже 28 июля он стал начальником штаба Средне-Сибирского корпуса, а на следующий день был «зачислен в резерв по штабу формирования Народной армии». Между 18 и 22 августа 1918 года (разные источники приводят разные даты) назначен исправляющим должность начальника штаба Восточного фронта Радолы Гайды. С 12 или 19 октября занимал должность начальника штаба Екатеринбургской группы войск, а 24 декабря произведён в генерал-майоры и назначен временно исправляющим должность начальника штаба Сибирской армии, сформированной на основе Екатеринбургской группы. 25 декабря в результате успешных действий командования Народной армии и лично Богословского войска Народной армии захватили Пермь. В благодарность за взятие города Александр Колчак наградил Богословского орденом Святого Георгия 4-й степени и 4 января утвердил в должности начальника штаба Сибирской армии.

Богословский возглавлял штаб Сибирской армии до середины июля 1919 года, а с 17 марта одновременно был исправляющим должность начальника штаба Западной армии. В это же время он был членом думы георгиевских кавалеров Западной армии. 1 июля 1919 года отправлен в Омск в распоряжение штаба Верховного главнокомандующего. 22 июля 1919 года занял должность штатного преподавателя Военной академии, а 2 августа назначен инспектором школ и пополнений Восточного фронта. Со 2 октября был начальником Управления генерала для поручений при начальнике штаба Верховного главнокомандующего, там же исполнял обязанности инспектора пополнений, а 12 декабря назначен начальником штаба Восточного фронта.

Биографические справочники сообщают, что 29 декабря 1919 года Богословский получил ранение при взрыве эшелона с боеприпасами на станции Ачинск. Согласно генерал-майору императорской армии Михаилу Иностранцеву, при взрыве был ранен не сам Богословский, а находившаяся при нём в поезде генерала Каппеля жена. В результате взрыва на станции эшелона с боеприпасами сам Богословский был ранен легко, а жена Богословского получила ранение обеих ног. Это не позволило ей продолжать путь и заставило остаться на станции. Богословский решил остаться с женой.

Второй переход к красным. Арест и казнь 
6 января 1920 года Богословский по собственной инициативе, оставив штаб, прибыл в Красноярск, где находилась 30-я стрелковая дивизия РККА. Из штаба этой дивизии он был отправлен в Томск в распоряжение разведывательного отделения штаба 5-й армии, куда добрался 20 января.

Уже 23 января 1920 года Богословский был направлен в особую комиссию по регистрации военнопленных и перебежчиков, где его арестовали сотрудники Особого отдела 5-й армии и отправили в Красноярскую тюрьму. С 23 июня 1920 года дело Богословского вёл полномочный представитель ВЧК по Сибири. В это время подследственный пребывал в Омской тюрьме, 17 июля 1920 года президиумом полномочного представительства ВЧК по Сибири приговорён к расстрелу и казнён там же на следующий день.

Некоторое время считалось, что Борис Петрович Богословский, как и многие другие участники Белого движения, был посмертно реабилитирован. Однако, согласно заключению прокуратуры Омской области от 29 декабря 1991 года Богословский признан не подлежащим реабилитации.

Личная жизнь 
По состоянию на 1914 год Богословский не состоял в браке, но в июле 1918 года был женат первым браком на бракоразведённой Марии Иосифовне Альтман, православного вероисповедания, которая ранее была замужем за штабс-ротмистром.

Оценки и награды 
Генерал-майор Михаил Иностранцев охарактеризовал Богословского как энергичного и дельного преподавателя, который всего себя отдавал военной науке, за что и пользовался уважением среди слушателей Николаевской академии Генштаба. В своих воспоминаниях Иностранцев называет Богословского «прекрасным штаб-офицером».

Борис Петрович Богословский был удостоен следующих российских и иностранных наград:

Российская империя и Российская республика 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (24 июня 1907);
 Мечи и бант к ордену Святого Станислава 3-й степени (Приказ по 4-й армии № 949 от 27 июня 1915, утверждено Высочайшим приказом от 3 июля 1916);
 Орден Святой Анны 3-й степени (19 мая 1912) «за отличные успехи в науках в академии»
 Мечи и бант к ордену Святой Анны 3-й степени (Приказ войскам 4-й армии № 1888 от 12 января 1916, утверждён в дополнении к Приказу по армии и флоту от 4 марта 1917);
 Светло-бронзовая медаль «В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.»;
 Светло-бронзовая медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых»;
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (Высочайший приказ от 7 января 1915);
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (30 января 1915);
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (18 мая 1915);
 Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (Приказ по 9-й армии № 37 от 29 января 1915, утверждён Высочайшим приказом от 28 августа 1915);
 Георгиевское оружие (Приказ по войскам 4-й армии № 1524 от 31 октября 1915, утверждёно Высочайшим приказом от 16 августа 1916)  «за то, что, состоя старшим адъютантом штаба XXV армейского корпуса, во время боёв под д. Эгерсдорф, с 6-го по 9-е июля 1915 года, своей доблестной и самоотверженной деятельностью, неоднократно подвергая свою жизнь явной опасности, действительно способствовал к достижению задачи, поставленной отряду — удержать стремительный натиск противника, причём было захвачено в плен 16 офицеров и 1138 нижних чинов»;
 Высочайшее благоволение (6 февраля 1917) «за отличие в делах против неприятеля».

Белое движение 
 Орден Святого Георгия 4-й степени (6 января 1919)
 — «за взятие Перми»;
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (21 мая 1919).

Иностранные 
 Орден Святых Михаила и Георгия 3-го класса (Великобритания, 1917);
 Военный крест с пальмовой ветвью (Франция, 5 февраля 1919).

Примечания

Источники

Литература

Ссылки 
 

Подполковники (Российская империя)
Полковники (Российская республика)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Выпускники Орловского кадетского корпуса
Выпускники Михайловского артиллерийского училища
Выпускники Николаевской военной академии
Участники Первой мировой войны (Россия)
Царские офицеры на службе в РККА
Казнённые в Гражданскую войну в России
Казнённые в 1920 году